Чемпионат Румынии по футболу 2002/2003 годов — 85-й сезон главного футбольного первенства Румынии. Он начался 17 августа 2002 года и закончился 28 мая 2003 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт лиги
 Чемпионат Румынии на rsssf.com

2002/2003
Румыния
Румыния
Спорт в Румынии в 2002 году
Спорт в Румынии в 2003 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2002/2003